est une expression anglaise signifiant « cœur rebelle ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , mini-série britannique diffusée du  au  sur .

Musique

Chanson 

 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 Rebel Heart, chanson de Madonna.

Albums 

 , album de  sorti en  ; 
 , album de Madonna sorti le .

Voir aussi